Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2003/2004 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (2001/02 и 2002/03) и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона. В полной версии официального рейтинга количество снукеристов 128. Ниже представлен так называемый «Топ-32» — список лучших игроков по итогам двух сезонов.

Топ-32

Ссылки 
Официальный рейтинг снукеристов на Snooker.org  
Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
2003 год в снукере
2004 год в снукере